Не́стор Даниэ́ль Иса́си Гилье́н (; ) — парагвайский футболист, выступавший на позиции защитника. Обладатель Кубка Либертадорес 2002.

Клубная карьера 
Исаси начал свою карьеру в команде второго дивизиона парагвайской Примеры, «Спорт Колумбия». Через два года он перешёл в ещё более скромный клуб, «Нуэва Эстрелья», цвета которого он защищал на протяжении полутора лет. В 1994 году Нестор перебрался в столичный «Гуарани». В 1996 году он завоевал вместе с командой серебряные медали Примеры.

Летом 1997 года Исаси перешёл в бразильский «Сан-Паулу». Несмотря на отсутствие места в основном составе команды, в 1998 году он выиграл с клубом Лигу Паулиста. В 1999 году Нестор перешёл в «Америку Минейро», в которой тоже не смог закрепиться. В том же году он вернулся на родину в «Гуарани». В 2000 году он в качестве основного защитника клуба, во второй раз завоевал серебро чемпионата.

Летом 2001 года Нестор перешёл в «Олимпию». В 2002 году он стал обладателем Кубка Либертадорес, являясь основным футболистом команды, что является наивысшим достижением в его карьере. В следующем году Исаси выиграл также Рекопа Южной Америки. В 2004 году Нестор перешёл в Серро Портеньо, с которым выиграл свой первый чемпионат. В 2005 году он покинул клуб и после этого без особого успеха выступал за «Насьональ», чилийский «Депортес Антофагаста» и возвращался в «Олимпию». В 2009 году он закончил карьеру в перуанской «Альянса Лима».

Международная карьера 
В 1995 году Исаси дебютировал за сборную Парагвая. В 2001 году в составе национальной команды Нестор поехал на Кубок Америки. На турнире он принял участие в двух встречах. За сборную он сыграл 16 матчей и забил 1 гол.

Достижения 

Командные

«Сан-Паулу»
 Лига Паулиста — 1998

«Олимпия» (Асунсьон)
 Обладатель Кубка Либертадорес — 2002
 Обладатель Рекопа Южной Америки — 2003

«Серро Портеньо»
 Чемпионат Парагвая по футболу — 2004

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Гуарани» Асунсьон
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Америка Минейро»
Игроки ФК «Депортес Антофагаста»